Le patronyme néerlandais Bossuyt renvoie a priori vers un surnom : le bossu. 
Une deuxième origine possible est la localité belge flamande Bossuit ou wallonne Bossut.

Patronyme 
Franky Bossuyt, herpétologiste belge.
Gaston Bossuyt (1885-1947), homme politique belge.
Gilbert Bossuyt (1947-), homme politique belge.
Ignace Bossuyt (1947-), musicologue flamand.
Tine Bossuyt (1980-), nageuse belge.

Voir aussi 
 

Patronyme flamand